Twin Islands ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Twin Islands (Connecticut)
 Twin Islands (Florida)
 Twin Islands (Idaho)
 Twin Islands (Illinois)
 Twin Islands (Louisiana)
 Twin Islands (Maine)
 Twin Islands (Maryland)
 Twin Islands (Minnesota)
 Twin Islands (Mississippi)
 Twin Islands (Marion County, Missouri)
 Twin Islands (Morgan County, Missouri)
 Twin Islands (New Hampshire)
 Twin Islands (Rhode Island)
 Twin Islands (Sauk County, Wisconsin)
 Twin Islands (Walworth County, Wisconsin)

in Kanada:
 Twin Islands (British Columbia)
 Twin Islands (Nunavut)

Siehe auch:
 Twin Island